Meerkat peut faire référence à :
 , un radiotélescope en Afrique du Sud ;
 Meerkat, une application mobile ;
 Maverick Meerkat, une version du système d'exploitation Ubuntu.
 , un véhicule démineur à l'origine du Système d'ouverture d'itinéraire miné 2.